Alain Chany (1946-2002), écrivain français
 Pierre Chany, un journaliste spécialiste du cyclisme,
 Philippe Chany, un compositeur de chansons, de musiques de film.

Prénom 
 
 Chany Jeanguenin, un skateur professionnel.

Lien externe 
 
Patronyme auvergnat